Faverolles (Aisne)
 Faverolles (Cantal)
 Faverolles (Eure-et-Loir)
 Faverolles (Haute-Marne)
 Faverolles (Indre)
 Faverolles (Orne)
 Faverolles (Somme)

Andere plaatsen
 Faverolles-et-Coëmy, Marne
 Faverolles-la-Campagne, Eure
 Faverolles-lès-Lucey, Côte-d'Or
 Faverolles-sur-Cher, Loir-et-Cher

Anders
 Faverolles (kip)